Mântua (em italiano Mantova) pode referir-se a:

 Mântua - cidade italiana da Lombardia.
 Mântua (província) - província italiana da Lombardia.
 Mantua (Cuba) - município de Cuba.
 Mantua (roupa) - vestimenta feminina.

Desambiguações de topônimos